Synelasma är ett släkte av skalbaggar. Synelasma ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Synelasma